Javier Gómez puede referirse a:

 Javier Gómez-Navarro (1945-), político español;
 Javier Gómez de Liaño (1948-), jurista español;
 Javier Gómez (1960-), actor argentino;
 Javier Gómez Bermúdez (1962-), magistrado español;
 Javier Gómez (1969-), ciclista argentino;
 Javier Gómez Díaz (años 1970-), entrenador español de fútbol;
 Javier Gómez Muñoz (1978-), periodista español y presentador
 Javier Gómez Santander (1983-), periodista y guionista español.
 Javier Gómez Noya (1983-), triatleta español;
 Javier Gómez Serrano (1985-), matemático español.